Milétosz  ókori város Anatólia nyugati partvidékén
 Milétosz görög mitológiai alak, Apollón fia